Cosmina steht für:
 Cosmina (Gattung), Gattung der Fliegen, Familie Rhiniidae, Superfamilie Oestroidea, Teilordnung Muscomorpha
 Cosmina petiolata, Art der Gattung Cosmina
 Cosmina prasina, Art der Gattung Cosmina in Europa, siehe Schmeißfliegen #Systematik
 Cosmina simplex, Art der Gattung Cosmina
 Cosmina testaceipes, Art der Gattung Cosmina in Madagaskar
 Cosmina viridis, Art der Gattung Cosmina
 Cosmina de Jos, Ort in der Gemeinde Cosminele, Kreis Prahova, Region Walachei, Rumänien
 Cosmina de Sus, Ort in der Gemeinde Cosminele, Kreis Prahova, Region Walachei, Rumänien

Cosmina ist ein Vorname:
 Namensträgerinnen siehe unter Cosmina (Vorname)